Gärdessjön kan syfta på:

Gärdessjön (Åsenhöga socken, Småland, 637284-138196), sjö i Gnosjö kommun,  (12,5 ha)
Gärdessjön (Åsenhöga socken, Småland, 636614-138307), sjö i Gnosjö kommun,  (13,7 ha)
Gärdessjön (Valdshults socken, Småland), sjö i Gisslaveds kommun,  (10 ha)
Gärdessjön (Bosebo socken, Småland), sjö i Gisslaveds kommun,  (7,24 ha)
Gärdessjön (Gnosjö socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun,  (10,1 ha)
Gärdessjön (Kållerstads socken, Småland), sjö i Gisslaveds kommun,  (4,57 ha)
Gärdessjön (Surteby-Kattunga socken, Västergötland),  (9,57 ha)
Gärdessjön (Töllsjö socken, Västergötland), 
Gärdessjön (Seglora socken, Västergötland), 
Gärdessjön (Håcksviks socken, Västergötland), 
Gärdessjön, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (8,33 km²)

Se även
Gärdessjö,  (41,9 ha)
Gärdsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn